Niemcy:
 Wees – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby:
 Bart van Wees - niderlandzki fizyk
 Frances Shelley Wees – kanadyjska pisarka
 Peter van Wees - niderlandzki skeletonista